Raposa - em inglês, fox
Ou ainda:
 Fox Paulistinha, nome popular para uma raça de cão chamada Terrier brasileiro
 Fox Terrier, uma raça de cão de tamanho pequeno

Entretenimento 
 Fox Broadcasting Company, um canal de televisão dos EUA.
 Fox Brasil, um canal de televisão por cabo do Brasil
 FOX Crime, um canal de televisão por cabo de Portugal pertencente ao grupo da FOX Portugal
 Fox Kids, nome conhecido até alguns anos para Jetix atualmente da Disney
 Fox Life, um canal de televisão por cabo existente em vários países
 FOX Portugal, um canal de televisão por cabo de Portugal
 Fox Sports, um canal norte-americano de esportes
 Fox Sports Brasil, um canal brasileiro de esportes
 Fox News, é um canal norte-americano de informação
 Twentieth Century Fox, é um grande estúdio de cinema norte-americano
 Twentieth Century Fox Animation, uma divisão de animação da Fox

Personagens fictícias / pessoas 
 Bernard Fox
 Emilia Fox
 Emmet Fox
 Fox McCloud
 Fox Mulder
 Combo Rangers
 George Fox
 Gray Fox
 Irmãs Fox
 Jorja Fox
 Matthew Fox
 Prexeca Bangers
 Megan Fox
 Michael J. Fox
 Oz Fox
 Roy Fox Lichtenstein
 Samantha Fox
 Spencer Fox
 Steve Fox
 Terry Fox
 Vicente Fox
 William Henry Fox Talbot

Outros 
 21st Century Fox, conglomerados de mídia desde 2013, junto com a fusão de News Corp substituindo: News Corporation
 Audi Fox, nome alternativo para o carro Audi Audi 80|80/90/4000
 Fox (Montana), uma localidade no estado de Montana
 Fox Linux, um sistema operacional distribuído em Linux
 Foxes (filme), um filme
 Volkswagen Fox, um automóvel fabricado pela Volkswagen
 Fox Farm-College, no Wyoming

Desambiguação
Desambiguações de topônimos